Nova Scotia Scotties Tournament of Hearts 2010 – prowincjonalne mistrzostwa Nowej Szkocji kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2010.

Turniej finałowy rozegrano w dniach 5–10 stycznia 2010 w Liverpool na lodowisku Liverpool Curling Club. W finale wzięło udział 8 drużyn, które wyłoniono podczas 2 turniejów eliminacyjnych. Scotties Qualifier #1 odbył się między 4–6 grudnia 2009 w Kentville i wyłonił 6 zespołów, Scotties Qualifier #2 miał miejsce w dniach 18–20 grudnia 2009 w Shelburne, wyłoniono wówczas pozostałe dwie drużyny.

Mistrzynią Nowej Szkocji została Nancy McConnery pokonując w finale 5:4 Mary-Anne Arsenault.



Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
10 stycznia 2010; 14:00

Półfinał 
10 stycznia 2010; 9:00

Tie-breaker 
9 stycznia 2010; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
6 stycznia 2010; 13:00

Sesja 2. 
6 stycznia 2010; 19:00

Sesja 3. 
7 stycznia 2010; 13:00

Sesja 4. 
7 stycznia 2010; 19:00

Sesja 5. 
8 stycznia 2010; 13:00

Sesja 6. 
8 stycznia 2010; 19:00

Sesja 7. 
9 stycznia 2010; 9:00

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Turniej na stronach Nova Scotia Curling Association 

2010 w curlingu
2010